Charles Emil Lewenhaupt kan syfta på:

* Charles Emil Lewenhaupt den äldre (1691–1743), svensk greve och general
 Charles Emil Lewenhaupt den yngre (1721–1796), svensk greve och general